Schwinden ist der Name folgender Personen:

 Ted Schwinden (* 1925), US-amerikanischer Politiker

Schwinden  (von mittelhochdeutsch swīnen „abnehmen, dahinschwinden, schwinden, abmagern“) bezeichnet außerdem
 allgemein das Verschwinden oder ein Abnehmen, Näheres unter Schwund
 die Schwindung als Materialeigenschaft:
 das Verhältnis zwischen dem Volumen eines Metallgussteils bei Erstarrungstemperatur und dem Volumen bei Raumtemperatur, siehe Schwinden (Metallguss)
 die Verkürzung des Betons im Laufe der Zeit infolge Feuchtigkeitsabgabe und chemischer Reaktionen während der Festigkeitsbildung, siehe Schwinden (Beton)
 die Volumenveränderung eines Bauteils aus Holz, siehe Schwindmaß (Holz)
 die Symptomatik der Schwindsucht (siehe Tuberkulose)